В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1058 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1058 году

Март 
 1 марта — Эрмессенда Каркассонская — графиня-консорт Барселоны, жена графа Рамона Бореля I, регент графства (1017—1021, 1031—1035)

 17 марта — Лулах Дурак — мормэр Морея и король Шотландии (1057—1058). Убит.
 29 марта — Стефан IX (X) — папа римский (1057—1058)

Август 
 2 августа — Юдит фон Швейнфурт — княгиня-консорт Чехии (1034—1055), жена Бржетиславаа I

Ноябрь 
 28 ноября — Казимир I Восстановитель — князь Польши с 1039 года

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ален Кеньяр — граф Корнуая с 1026 года.
  — епископ Шерборна (1045—1058), святой римско-католической церкви.
  — царь Кахетии с 1039 года.
 Ибн Гебироль, Шломо — еврейский поэт и философ сефардско-испанской эпохи.
 Гильом VII Храбрый — герцог Аквитании и граф де Пуатье (как Гильом V) с 1039 года
  — граф Тускулумский с 1044 года.
 Маарри — арабский поэт. По другим данным умер в 1057 году.
 Патерн Абдингофский — святой римско-католической церкви.
  — католикос армянской апостольской церкви с 1019 года.
 Сантюль IV Старый — виконт Беарна с 1022 года, виконт Олорона с 1045 года.
 Степан I — король Хорватии с 1030 года

См. также 
 Список умерших в 1057 году
 Список умерших в 1059 году

Примечания 

1058